

Pessoas 
 Marko Asmer
 Marko Babić
 Marko

Localidades 
 Márkó

Outros 
 Flint Marko

Desambiguações de antropônimos